

Улицы 
Миро́новская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшей Российской Империи.

Россия 
 Мироновская улица — улица в Москве.

Украина 
 Мироновская улица — улица в Киеве.

Станция метро 
 Мироновская улица — нереализованная станция на пущенном в 1944 году втором участке Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена.